Дискография инди-рок-дуэта The Kills включает в себя четыре студийных альбома, один концертный альбом, четыре мини-альбома и четырнадцать синглов.

Коллектив был образован в конце 2000 года американской вокалисткой Элисон Моссхарт и британский гитаристом Джейми Хинсом. Переехав в Лондон, Моссхарт придумала название The Kills, а также псевдонимы для себя и коллеги. Первые работы коллектив записывал без посторонней помощи, на дому, используя драм-машины и акустическую гитару. Именно в 2001 году определился стиль дуэта: гаражный рок низкого качества. Дебютная работа Black Rooster EP заинтересовала независимую звукозаписывающую компанию Domino Records, которая впоследствии стала основным лейблом The Kills.

Первая полноформатная пластинка Keep on Your Mean Side привлекла внимание музыкальных критиков, сравнивших пластинку с работами детройтского дуэта The White Stripes. В ней сочетались семплы композиций различных независимых музыкантов, а также строки из песен Пи Джей Харви, Капитан Бифхарт, LCD Soundsystem и Suicide. Но несмотря на признание прессы и формирование поклонников творчества, диск не добился коммерческого успеха, достигнув только 47 позиции в британском национальном чарте. 20 мая 2004 года коллектив приступил к записи нового альбома, который получил название No Wow. В данной работе коллектив отошёл от «гаражного» звучания к постпанк-ривайвлу, что способствовало популяризации музыки Моссхарт и Хинса в Европе. Благодаря концертным выступлениям в США, No Wow стал первым релизом группы, попавшим в чарт Top Heatseekers.

Третий студийный альбом Midnight Boom стал самой коммерчески успешной работой The Kills. Главной причиной продаж и широкого интереса прессы журналисты называли большую популярность дуэта на кабельном телевидении и в кинематографе. Композиции коллектива использовались в сериалах: «90210: Новое поколение», «Сплетница», «Доктор Хаус», в кинофильмах «Дитя человеческое», «Круче не бывает». На волне популярности The Kills приглашались на телепередачи, фестивали и открытия клубов. Слава укрепилась благодаря изданию синглов «U.R.A. Fever» и «Cheap and Cheerful». Подруга Элисон, клипмейкер Софи Мюллер сняла на синглы видиоклипы, впервые за всю историю музыкантов, получившие ротацию на ТВ.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы 
Данный список составлен на основе информации сайта mvdbase.com.

Саундтреки 
В данный список включены лишь официальные саундтреки, содержащие песни The Kills.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Kills, The